Die Saison 1998/99 war die 65. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der HC Meran.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der neun Mannschaften insgesamt 16 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit sowie nach Verlängerung erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte. Zudem erhielten die Mannschaften gemäß ihrer Platzierung in der Alpenliga eine bestimmte Anzahl an Bonuspunkten.

Hauptrunde 

Die Mannschaft des SG Cortina trug ihre Heimspiele in Ermangelung einer geeigneten Eishalle in Mailand aus, der Vereinssitz blieb aber in Cortina d’Ampezzo.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
 (Sterzing erhielt einen Strafpunkt)

Playoffs

Meistermannschaft 
Massimo Ansoldi, Christian Borgatello, Massimiliano Boriero, Markus Brunner, Scott Campbell, Christian Campeau, Pierangelo Cibien, Luigi Da Corte Zandatina, Ryan Duthie, Harald Egger, Martin Götsch, Dmitri Gogoljew, Ingemar Gruber, Jason Jennings, Richard Laplante, Åke Lilljebjörn, Brian McColgan, Karel Metelka, Willy Niederegger, Jens Nordin, Roland Pircher, Christian Timpone, Jari Torkki, Michail Wolkow. Trainer: Miroslav Fryčer

Weblinks 
 Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

1998
Eishockeysaison 1998/99